Paul Johann Anselm von Feuerbach (14 de novembro de 1775 - 29 de maio de 1833), criminalista e filósofo alemão

 Joseph Anselm Feuerbach (9 de setembro de 1798 em Jena; 8 de setembro de 1851), arqueólogo alemão

 Anselm Feuerbach (12 de setembro de 1829 - 4 de janeiro de 1880), pintor alemão que viveu na Itália.

Desambiguação